Цзинъань — китайский топоним:
 Цзинъань — станция Тайбэйского метрополитена.
 Цзинъань (靖安) — уезд городского округа Ичунь провинции Цзянси.
 Цзинъань (静安) — район Шанхая.

См. также 
 Цзинъаньсы